Le terme sinfonietta (litt en italien « petite symphonie ») peut désigner :

 une composition instrumentale ;
 Sinfonietta (1904), une œuvre de Max Reger ;
 Sinfonietta (1909, 1914, 1929), une œuvre de Sergueï Prokofiev ;
 Sinfonietta (1926), une œuvre de Leoš Janáček ;
 Sinfonietta (1932), une œuvre de Benjamin Britten ;
 Sinfonietta (1934), une œuvre d'Albert Roussel ;
 Sinfonietta (1947), une œuvre de Francis Poulenc ;
 Sinfonietta  (1983), une œuvre d'Alexandre Lokchine ;
 Sinfonietta  (1985), une œuvre d'Alexandre Lokchine ;
 Sinfonietta  (1994), une œuvre de Krzysztof Penderecki

Voir aussi 
 Chicago Sinfonietta, un orchestre américain ;
 London Sinfonietta, un orchestre britannique ;
 Tapiola Sinfonietta, un orchestre finlandais.